El nombre de Iglesia de Santa Juliana es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor a alguna santa llamada Juliana.

Advocación 
 Santa Juliana de Nicomedia (¿?-304), mártir griega:
- Festividad: 16 de febrero y el 28 de junio en la Iglesia Católica y el21 de diciembre en la Iglesia Ortodoxa Griega;
 Santa Juliana de Cornillon, Juliana de Lieja, (1193-1258), monja cisterciense belga:
- Festividad: 5 de abril;
 Santa Juliana Falconieri (1270-1341), religiosa italiana:
- Festividad: 19 de junio;
 Santa Juliana de Lazarevo, Juliana de Muron, (1530-1604), santa rusa:
- Festividad: 2 de enero en la Iglesia Ortodoxa.

Iglesias

En España 
 Iglesia de Santa Juliana, iglesia católica en la localidad de Corvio (Palencia).
 Iglesia de Santa Juliana (B.I.C. 1983), iglesia católica en la localidad de Lafuente (Cantabria).
 Iglesia de Santa Juliana, iglesia católica en la localidad de Villarmentero de Esgueva (Valladolid).